Tenisový turnaj WTA Fortis Championships Luxembourg 2008 se konal ve dnech 20.–26. října v Kockelscheueru u  Lucemburku v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 225,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

Luxembourg Open
WTA Tour 2008
Sport v Lucembursku v roce 2008